Ел Лопењо има више значења:

 Ел Лопењо (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лопењо, Гвахазо (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику